Ipiranguense – abitanti di Ipiranga (Paraná)
Ipiranguense – abitanti di Ipiranga de Goiás
Ipiranguense – abitanti di Ipiranga do Norte
Ipiranguense – abitanti di Ipiranga do Piauí
Ipiranguense – abitanti di Ipiranga do Sul